Mülli ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Mülli (1916–1997), Schweizer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und Politiker (SP)
 Rudolf Mülli (1882–1962), Schweizer Maler